Antônio Carlos (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Antônio Carlos (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina

Braziliaanse personen:
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva - (1773 - 1845) 
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva (II) - (1830 - 1902) 
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (III) - (1835 - 1893) 
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (IV) - (1870 - 1946)
Antônio Carlos Neves Campos, componist (1940-)
Antônio Carlos Jobim, componist (1927-1994)
Antônio Carlos Santos (1964), Braziliaans voetballer
Antônio Carlos Zago (1969), Braziliaans voetballer
Antônio Carlos dos Santos Aguiar (1983), Braziliaans voetballer